Жидка — село в Балейском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Жидкинское».

География 
Село находится в северо-восточной части района, на правом берегу реки Унды, вблизи места впадения в неё реки Жидки, на расстоянии примерно 41 километра (по прямой) к северо-востоку от города Балей. Абсолютная высота — 651 метр над уровнем моря. Через Жидку проходит автодорога .

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.
Часовой пояс

История 
Было основано в 1780 году переселенцами из Орловской и Курской губерний. В 1851 году жителей перевели в казачье сословие. Село входило в состав станицы Ундинской 2-й пешей бригады Забайкальского казачьего войска. В период с 1872 по 1918 годы являлось центром Жидкинской станицы 3-го военного отдела. В 1926 −1935 годах — центр Жидкинского района.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,3 %, женщины — соответственно 48,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 366 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерский пункт, сельский клуб и библиотека.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Балейского района